Robida je lahko:

 Priimek več znanih Slovencev:
 Adolf Robida (1885 - 1928), dramatik, gledališki organizator, kritik in prevajalec
 Andrej Robida (*1947), zdravnik otroški kardiolog, izr. prof. pediatrije in javnega zdravja, strokovnjak za kakovost v zdravstvu
 Bogdan (Dane) Robida (1921 - 2002), novinar, urednik 
 Ivan Robida (1845 - 1927), ljubljanski mestni uradnik in kronist
 Ivan Robida (1871 - 1941), zdravnik nevropsihiater in literat: pesnik, dramatik, kritik
 Jože Robida (*1958), otroški kirurg in amaterski igralec 
 Karel Robida (1804 - 1877), fizik, benediktinski predstojnik, poljudnoznanstveni in nabožni pisec

Rastline roda Rubus iz družine rožnic (Rosaceae), kot so:
 navadna robida (Rubus fruticosus)
 skalna robida (Rubus saxatilis)
 sinjezelena robida (Rubus caesius)
 dišeča robida (Rubus odoratus)
 rdečeščetinava robida (Rubus phoenicolasius)

Glej tudi 

 jagodičevje (maline, jagode, borovnice)
 priimke Rob, Robič, Robnik, Robar, Roblek itd.

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki